Иван Христов може да се отнася за:
 Иван Христов (? – 1982) – български оперен певец, педагог
 Иван Христов (1900 – 1987) – български художник
 Иван Христов (р. 1926) – български политик
 Иван Христов (1949 – 1998) – певец, група „Тоника“
 Иван Христов (р. 1978) – български поет
 Иван Христов (р. 1979) – български телевизионен водещ, продуцент
 Иван Христов (р. 1992) – български футболист
 Иван Христов – български гребец, национал
 Иван Христов (р. 1970) –  български археолог